Socolow ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Socolow (1923–1981), US-amerikanischer Saxophonist
 Robert H. Socolow (* 1937), US-amerikanischer Physiker und Ingenieurswissenschaftler
 Sandy Socolow († 2015), US-amerikanischer Fernsehjournalist